

Кизилбулак — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Кизилбулак — село, Урджарський район, Абайська область

Кизилбулак — селище, Акбулацький район, Оренбурзька область